Berlit ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Berlit (1878–1946), Sohn von Jean Berlit, langjähriger Kurdirektor in der Blütezeit des Kurortes Altheide Bad in der Grafschaft Glatz
 Jean Berlit (1848–1937), deutscher Unternehmer
 Peter Berlit (* 1950), deutscher Neurologe
 Rüdiger Berlit (1883–1939), deutscher expressionistischer Künstler
 Salomon Berlit (1808–1855), deutscher Lehrer und Verleger, 1849–1850 Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung
 Uwe-Dietmar Berlit (* 1956), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Berlitt